Top Teams Cup 2001-2002 – torneo di pallavolo femminile
 Top Teams Cup 2001-2002 – torneo di pallavolo maschile